— вьетка, в 19 лет возглавившая восстание против царства У, завоевавшего государство вьетов. Настоящее имя неизвестно. Считается автором слов: «Я готова оседлать ураган, усмирить злые волны, отсечь голову чудовищу из Южно-Китайского моря, изгнать вояк династии У, искоренить рабство, но не намерена гнуть спину в служанках или наложницах!».

Имя 
По-вьетнамски Чьеу Тхи Чинь называют , , .

Первый из двух основных источников информации о ней — Полное собрание исторических записок Дайвьета, второй — историография династии Нгуен, . В обоих источниках её называют Чьеу Ау. На современный вьетнамский язык это переводится как . Личное имя «Тхи Чинь» упомянуто в  (книга, написанная в 1921 году Чан Чонг Кимом).

Вьетнамские источники

Старинные 
В Полном собрании исторических записок Дайвьета, созданном в правление династии Ле о Чьеу говорится следующее:

«В 248 году люди провинции  снова атаковали башни, префектура восстала. Правитель У Лю Шань назначил человека по имени  наместником Зяоти. Зан прибыл в Зяоти, восставшие под давлением его авторитета сложили оружие, и мир вернулся. После этого незамужняя женщина из Кыутяна по имени Чьеу собрала людей, которые атаковали несколько территориальных подразделений. У Чинь были груди длиной три тхыока (1,2 метра), которые она завязывала на спине. Она часто воевала, сидя на спине боевого слона, в жёлтом одеянии и туфлях с загнутыми носками. После смерти она стала бессмертной».

Современные 
В  о Чьеу Тхи Чинь пишут по-другому.

В Кыутяне нашлась женщина, которая организовала восстание против У. Она происходила из района . Её родители умерли, когда она была ещё ребёнком, поэтому она жила со старшим братом по имени Чьеу Куок Зат. В двадцать лет Чьеу Тхи Чинь, с которой тогда жила ещё и жестокая невестка, убила последнюю и ушла в горы. Чьеу Тхи Чинь была сильной, храброй и умной, и в горах она смогла найти тысячу последователей. Когда брат стал уговаривать её не восставать, упомянув возможность женитьбы, она сказала ему: .

В 248 году она восстала из-за жестокости У. Когда её армия соединилась с войском брата, солдаты избрали её командиром. В битвах она носила жёлтую одежду и ездила верхом на слоне. Она назвала себя .

Наместник отправил войска против Чьеу Тхи Чинь, и 5—6 месяцев она билась с китайцами, пока не была разбита. Затем она бежала в  и совершила самоубийство.

Позже , император династии Ли, стал восхвалять Чьеу Тхи Чинь, приказав построить храм в её честь и наградить её титулом .

Другие источники 

В книге профессора Девида Марра Vietnamese Tradition on Trial, 1920—1945 история рассказана следующим образом: 2,7-метровая Чьеу с 90-сантиметровыми грудями, голосом напоминающим звон храмового колокола, могла съесть несколько десятков килограммов риса и пройти 500 лиг за день. Кроме того, она была настолько прекрасна, что в неё влюблялись все мужчины. После ссор она убила свою сестру, собрала армию и напала на китайцев.

После того, как она сказала в ответ брату, что лучше оседлала бы бурю, чем занималась неквалифицированным домашним трудом, он решил присоединиться к ней. Поначалу китайцы недооценивали Чьеу Тхи Чинь из-за того, что она была женщиной, но после нескольких сражений начали бояться её. В одной из битв китайский военачальник приказал солдатам раздеться догола и поднять клубы пыли. Чьеу Тхи Чинь отступила от отвращения, её армия была разбита, и ей пришлось совершить самоубийство.

После смерти Чьеу Тхи Чинь продолжила преследовать китайского военачальника, он смог защититься, лишь развесив над дверью сто пенисов. Три века спустя Чьеу Тхи Чинь продолжала помогать вьетам в борьбе против китайцев. При Ли ей присвоили множество титулов, а когда при Ле официальной религией государства вьетов стало неоконфуцианство, множество учёных стали пытаться ввести культ Чьеу Тхи Чинь в рамки этого философского направления, однако он выжил.

Отличия во вьетнамских и китайских источниках 
В китайских источниках о Чьеу Тхи Чинь не упоминается. Все данные о ней взяты только из вьетнамских летописей, созданных во время или после царствования в Китае династии Мин. К примеру, в Сань-го чжи о восстании упоминается вскользь. Говорится, что Ли Инь (), получивший титул наместника, 3000 недовольных домов усмирил словами, а остальные 50 000 — подарками.

Профессор Кейт Тейлор объясняет разницу так:

В китайских летописях Чьеу Тхи Чинь не упоминается; все известные нам сведения о ней исходят из вьетнамских источников. Отсюда ясно, что события 248 года запомнились сторонам по-разному: китайцы записали только свой успех в подкупе лидеров восстания дарами и обещаниями. Восстание госпожи Чьеу было для них лишь упрямым варварством, которое, естественно, было искоренено, и исторического интереса не представляло. С другой стороны, вьеты помнили госпожу Чьеу и восстание как самое важное событие тех времён. Традиционный образ Чьеу — выдающаяся, но человечная предводительница, перебрасывающая свои груди через плечо и вступающая в битву на слоне — передавался из поколения в поколения. После смерти духу Чьеу Тхи Чинь стали поклоняться. Мы знаем о ней лишь потому, что её запомнил народ.

Влияние 
Восстание Чьеу было последним женским восстанием. С его окончанием лаквьетские идеалы пришли в упадок.

Чьеу Тхи Чинь воздаются почести по всей стране, в её честь названо множество улиц. Существует колыбельная со словами:

Спи спокойно, сынок,
Дай уйти на часок.
Дай взглянуть, как, воссев на слоне боевом,
Бьётся геройски Ба Чьеу с врагом!

Примечания

Литература 
 Чэнь Шоу, Сань-го чжи.
 «The Birth of Vietnam» , Кейт Тейлор.

Ссылки 
 Хроники Троецарствия (220—265) . Главы 69—78.

Вьеты
История Вьетнама
Женщины III века
Женщины в войнах
Правители Азии III века
Предводители восстаний III века
Персоналии эпохи Троецарствия